Encarnación Rosa Guaglianone (1932 - ) é uma botânica argentina.

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina